Gave bezeichnet:

 Gave, Gattungsnamen für einen Wasserlauf in den französischen Pyrenäen, z. B.
 Gave de Pau
 Gave d’Oloron
 Gave (Portugal), eine portugiesische Gemeinde
 GAVE-Syndrom, ein Krankheitsbild der Magenschleimhaut